Municipio de Washington es el nombre de 44 municipios en Iowa:

Municipio de Washington (condado de Auglaize, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Belmont, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Brown, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Carroll, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Clermont, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Clinton, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Columbiana, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Coshocton, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Darke, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Defiance, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Franklin, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Guernsey, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Hancock, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Hardin, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Harrison, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Henry, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Highland, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Hocking, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Holmes, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Jackson, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Lawrence, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Licking, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Logan, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Lucas, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Mercer, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Miami, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Monroe, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Montgomery, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Morrow, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Muskingum, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Paulding, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Pickaway, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Preble, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Richland, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Sandusky, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Scioto, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Shelby, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Stark, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Tuscarawas, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Union, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Van Wert, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Warren, Ohio)
Municipio de Washington (condado de Wood, Ohio)